En Pologne, Katarzynów peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Katarzynów, village du powiat de Łódź-est
 Katarzynów, village du powiat de Radomsko 
 Katarzynów, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Mazovie
 Katarzynów, village du powiat de Grójec
 Katarzynów, village du powiat de Kozienice 
 Katarzynów, village du powiat de Lipsko